Het seizoen 1983/84 van de Beker van België in het voetbal begon in de zomer van 1983 en eindigde op 5 mei 1984 met de finale in het Heizelstadion in Brussel. De beker ging naar KAA Gent dat Standard Luik in de finale versloeg.

Laatste 16
Dit schema toont de 16 langst overgebleven clubs en de wedstrijden vanaf de 1/8ste finales. De 1/8ste finales worden in één wedstrijd afgewerkt. De kwartfinales en halve finales worden gespeeld met een heen- en terugmatch; de scores van beide wedstrijden worden telkens weergeven. De finale wordt gespeeld in één wedstrijd op neutraal terrein.

Finale

Topschutter
 Ronny Martens - SK Beveren (8 doelpunten)

Beker van België naar seizoen
Bekervoetbal 1983/84